В состав Харьковской области Украины входят 17 городов.

Примечания 

Харьковская область